Via Vladimirskaja – Anapa
 Via Vladimirskaja – Kiev
 Via Vladimirskaja – Zaporižžja
 Via Vladimirskaja – Žytomyr